Берёзовский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Берёзовский сельский округ Борисовского района (до 2008 года)
 Берёзовский сельский округ Ивнянского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Берёзовский сельский округ Афанасьевского района (до 2007 года)
 Берёзовский сельский округ Юрьянского района (до 2007 года)

Краснодарский край 

 Берёзовский сельский округ Прикубанского внутригородского округа города Краснодара

Омская область 

 Берёзовский сельский округ Азовского немецкого национального района

Рязанская область 

 Берёзовский сельский округ Пронского района (до 2006 года)
 Берёзовский сельский округ Шиловского района (до 2006 года)

Тверская область 

 Берёзовский сельский округ Лихославльского района (до 2005 года)
 Берёзовский сельский округ Нелидовского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Берёзовский сельский округ Белёвского района
 Берёзовский сельский округ Киреевского района
 Берёзовский сельский округ Одоевского района

Тюменская область 

 Берёзовский сельский округ Нижнетавдинского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Берёзовский сельский округ Зыряновского района (до 2013 года)

Западно-Казахстанская область 

 Берёзовский сельский округ Бурлинского района

Павлодарская область 

 Берёзовский сельский округ Теренкольского района

Северо-Казахстанская область 

 Берёзовский сельский округ Кызылжарского района

См. также 

 Берёзовский сельсовет